Успење може бити:

 Успење Пресвете Богородице, православни црквени празник
 Успење Свете Ане, православни црквени празник

Види још 
 Успење Пресвете Богородице (вишезначна одредница)
 Црква Успења Пресвете Богородице (вишезначна одредница)
 Манастир Успења Пресвете Богородице (вишезначна одредница)
 Празник (вишезначна одредница)